Сен-Серне́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Обена. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07296.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 908 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 654 были экономически активными, 254 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 71,7 %). Из 654 активных работали 576 человек (289 мужчин и 287 женщин), безработных было 78 (36 мужчин и 42 женщины). Среди 254 неактивных 72 человека были учениками или студентами, 104 — пенсионерами, 78 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш